La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 27 mars au 5 avril 1981 à Buenos Aires en Argentine.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 1981
Championnat du monde en Argentine
Événement sportif international en Argentine
Sport en Argentine en 1981